Геништа — фамилия:
 Геништа, Владимир Иванович (1863—1906) — русский военачальник.
 Геништа, Евгений Николаевич (1908—1991) — советский радиотехник, лауреат Сталинской, Ленинской и двух Государственных премий СССР.
 Геништа, Иосиф Иосифович (1795―1853) ― русский композитор и дирижёр.
 Геништа, Николай Иванович (1865—1932) — русский военачальник, генерал-лейтенант.